

Pessoas 
 Esther Pillar Grossi
 Fábio Pillar
 Patrícia Pillar

Outros 
 Pillar (banda)

Veja também 
 Pilar

Desambiguações de sobrenomes